

Magyarország

Balogh–Esterházy-kastély (Naszály-Billegpuszta)
Esterházy-kastély (Ács)
Esterházy-kastély (Bakonyoszlop)
Esterházy-kastély (Bakonyszombathely)
Esterházy-kastély (Balatonfüred)
Esterházy-kastély (Csákvár)
Esterházy-kastély (Dad)
Esterházy-kastély (Devecser)
Esterházy-kastély (Fertőd)
Esterházy-kastély (Kapuvár)
Esterházy-vadászkastély (Oroszlány)
Esterházy-kastély (Pápa)
Esterházy-kastély (Réde)
Esterházy-kastély (Sopron)
Esterházy-kastély (Szentlőrinc)
Esterházy-kastély (Szigliget)
Esterházy-vadászkastély (Tamási)
Esterházy-kastély (Tata)
Cseszneki vár (Veszprém megye)

Külföld

Ausztria
Esterházy-kastély (Bécs, Wallnerstrasse)
Esterházy-kastély (Fertőfehéregyháza)
Esterházy-kastély (Kabold)
Esterházy-kastély (Kismarton)
Esterházy-kastély (Lakompak)
Esterházy-kastély (Léka)
Esterházy-kastély (Salzburg)
Feketevár vára
Fraknó vára

Szlovákia
Esterházy-kastély (Ábrahám) - elpusztult
Esterházy-kastély (Cseklész)
Esterházy-kastély (Galánta)
Esterházy-kastély (Tallós)

Szlovénia
Lendvai vár

Egyéb földrajzi név, nem kastély 
 Esterhazy kisváros Kanadában